Atalacmea är ett släkte av snäckor. Atalacmea ingår i familjen Lottiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Atalacmea